Красна-Липа (, ) — город на северо-западе Чешской Республики, в районе Дечин Устецкого края.

История 
Вероятно, поселение возникло во второй половине XIII века. Первые письменные упоминания относятся к 1361 году. С 1730-х годов получает развитие текстильная отрасль. В 1869 году через Красна Липа была проложена железная дорога. В 1870 году получил статус города. Во второй половине XIX века в добавление к промышленности развитие получает и туризм. На 1910 год население Красной Липы составляло около 7000 человек. В результате послевоенного перемещения немцев, население сократилось к 1945 году до 3100 человек. С 2000 года в городе расположена штаб-квартира национального парка Чешская Швейцария.

География 
Расположен в 6 км к юго-западу от города Румбурк, в верхнем течении реки Кржинице, на высоте 441 м над уровнем моря.

Достопримечательности 
 Церковь Святой Марии Магдалины с башней с 1777 года.
 Городской парк
 Национальный парк Чешская Швейцария
 Тысячелетняя липа
 Природная тропа Кёглера ()

Население

Города-побратимы 
  Айбау, Германия
  Хинтерхермсдорф, Германия
  Жирардув, Польша

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 Сайт парка Чешская Швейцария 

Города Устецкого края
Район Дечин